Andy Granelli (1979- ), batteur des The Distillers ;
 Giovanni Granelli (1703-1770), théologien italien ;
 Mireille Granelli (1936- ), actrice française ;
 Terenti Graneli (1897-1934), poète géorgien.